Шенефельд () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпревальд.

Площа — 81,57 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

  

Громади Бранденбургу
Міжнародний аеропорт Берлін-Шенефельд
Міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург